У цій статті подано список єпископів та архієпископів Равенни

Джерела 
  

Равенна
Равенна